

Animaux 
 Krait est un autre nom pour bongare, un genre de serpents extrêmement venimeux habitant principalement le Sud et l'Est de l'Asie.

Informatique 
 Krait est le nom d'un processeur développé par Qualcomm et intégré dans les systèmes sur puce Snapdragon.

Objets 
 La Krait est une souris de la marque Razer.